Ambohidratrimo (district), een district van Madagaskar
Ambohidratrimo (stad), de hoofdstad van dit district